Finkenmühle ist der Ortsname von:

in Bayern:
 Finkenmühle (Ammerthal), Ortsteil der Gemeinde Ammerthal, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Finkenmühle (Breitbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn, Landkreis Haßberge
 Finkenmühle (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Finkenmühle (Mistelbach), Ortsteil der Gemeinde Mistelbach, Landkreis Bayreuth
 Finkenmühle (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach
 Finkenmühle (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel i.F.
in Rheinland-Pfalz:
 Finkenmühle (Fohren-Linden), Wohnplatz der Gemeinde Fohren-Linden, Landkreis Birkenfeld

in Thüringen:
 Finkenmühle (Volkmannsdorf), Weiler der Gemeinde Volkmannsdorf, Saale-Orla-Kreis
 ehem. Bad Finkenmühle, Ortsteil von Allersdorf (Großbreitenbach)